een eiland; zie Muck (eiland)
 een computerspel (MUD); zie MUCK